Ribbon – componente di interfacce grafiche
Ribbon – gruppo musicale giapponese
Ribbon – EP di BamBam